Gyöngyös beschreibt:

die ungarische Stadt, siehe Gyöngyös
die frühere Verwaltungseinheit in Ungarn, siehe Kleingebiet Gyöngyös
den heutigen Kreis in Ungarn, siehe Kreis Gyöngyös